Cet article relate le parcours de l’équipe d'Ukraine de football lors du Championnat d'Europe de football 2012 organisé en Pologne et en Ukraine du 8 juin au .

Elle est qualifiée d'office depuis le .

Elle se trouve dans le groupe D face à l'Angleterre, la France et la Suède.

Effectif 
Entraîneur :  Oleg Blokhine

Le , l'ancien joueur du Dynamo Kiev convoque une liste de 26 joueurs. Le , le groupe des 23 joueurs est annoncé.

Euro 2012

Premeir tour - groupe D 

|}

Ukraine – Suède

Ukraine – France

Angleterre - Ukraine

Références 

Ukraine